Ву́лиця Ше́вська — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Шевська — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Шевська — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Шевська — зникла вулиця в місті Київ.

Вулиці